Вакви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Баккара.

География 						
Ваквиль	расположен в 55 км к юго-востоку от Нанси. Соседние коммуны: Монтиньи на севере, Сен-Морис-о-Форж на северо-востоке, Феннвиллер и Пексонн на востоке, Нёфмезон на юго-востоке, Вене на юге, Мервиллер на западе.

Отсюда берёт начало ручей Маринваль, приток Вердуретта, на котором стоит Ваквиль и по которому названа коммуна (другое название реки Вердуретт — Вак). Исток реки Вердуретт находится в Нёфмезоне.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романской культуры.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 256 человек.

Достопримечательности 

 Мельница для помола пшеницы, впервые упоминаемая в 1530 году. До 1791 года принадлежала аббатству От-Сей. Несколько раз перепрофилировалась, в настоящее время относится к местной ферме.
 Церковь XVIII века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						
						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель